Азусена има више значења:
 Азусена, Естабло (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Азусена (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику